Le groupe des paléognathes (ou Palaeognathae) est l'une des deux branches principales des oiseaux modernes, l'autre étant celle des néognathes (ou neognathae). Les paléognathes comprennent cinq lignées vivantes d'oiseaux ayant perdu la capacité du vol (plus deux éteintes), formant traditionnellement le groupe des ratites, ainsi qu'un groupe d'oiseaux volants, les tinamous. Il y a actuellement 47 espèces de tinamous, 5 de kiwis (Apteryx), 3 de casoars (Casuarius), 2 de nandous, 2 d'autruches et une d'émeu (Dromaius).

De récentes recherches montrent que les paléognathes sont un groupe monophylétique, mais l'inclusion des tinamous au sein de la radiation de ceux-ci implique que le groupe des ratites est polyphylétique, l'abandon du vol étant un caractère apparu plusieurs fois indépendamment et que la similarité des ratites est partiellement due a la convergence évolutive. Depuis 2010, des analyses ADN ont montré que les tinamous sont le groupe frère des moas, groupe éteint de Nouvelle-Zélande.

Chez les lignées ayant abandonné le vol, on observe la disparition du bréchet.

Description 

Le squelette des palaéognathes se distingue aisément de celui des néognathes car les palaéognathes ne possèdent pas de bréchet.

Classification

Ordres actuels 
Liste des ordres actuels selon la classification de référence (version 10.2, 2020) du Congrès ornithologique international :
 Apterygiformes Haeckel, 1866 - Kiwis
 Casuariiformes Sclater, 1880 -  Casoars et Émeus
 Rheiformes Forbes, 1884 - Nandous
 Struthioniformes Latham, 1790 - Autruches
 Tinamiformes Huxley, 1872 - Tinamous

Ordres éteints 
Liste des ordres fossiles d'après  :
 † Aepyornithiformes Newton, 1884
 † Dinornithiformes Gadow, 1893
 † Lithornithiformes Houde, 1988
 † Remiornithiformes Martin, 1992
 Incertae sedis :
 genre † Diamantornis Pickford & Dauphin, 1993

Phylogénie 
Phylogénie des ordres de Paléognathes, d'après Mitchell (2014) avec certains noms d'après Yuri et. al (2013) :

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 
 
 

Classification taxinomique des oiseaux
Taxon décrit en 1900
Taxon décrit par William Plane Pycraft